Krasnoznamensk: città dell'Oblast' di Mosca
Krasnoznamensk: città dell'Oblast' di Kaliningrad